US Open 2010 a fost cea de-a 130-a ediție US Open și al patrulea și ultimul Grand Slam al anului. S-a desfășurat în perioada 30 august – 13 septembrie 2010, pe teren dur, în aer liber, la Centrul Național de Tenis USTA Billie Jean King din New York.

Turneul urma să se încheie inițial cu finala de simplu masculin pe 12 septembrie, dar a fost amânat din cauza ploii în ultima zi și chiar înainte de finala turneului masculin. În ultimii doi ani, turneul a fost amânat și din cauza vremii.

Juan Martín del Potro și Kim Clijsters au fost campionii en-titre. Del Potro, din cauza unei accidentări la încheietura mâinii, nu și-a putut apăra titlul. Clijsters și-a apărat cu succes titlul cu un scor de 6–2, 6–1 în finala împotriva Verei Zvonareva.

Campioni

Galerie câștigători

Simplu masculin

Simplu feminin

Dublu masculin

Dublu feminin

Dublu mixt

Distribuirea punctelor și a premiilor în bani

Puncte

Premii în bani

* per echipă

Note

Legături externe 

 Official website of US Open

2010
2010 în tenis
2010 în Statele Unite ale Americii